Pessoas
 Marisol (cantora) - cantora espanhola

Televisão
 Marisol (telenovela brasileira)
 Marisol (telenovela mexicana)

Geografia
Marisol (Charneca de Caparica), em Portugal

Desambiguações de antropônimos